Jartschuck ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Nikolajewitsch Jartschuk (1990–2011), russischer Eishockeyspieler
 Teodor Jartschuk (1896–1941), ukrainischer lutherischer Theologe und Pfarrer